Alexandr Brattschikow (, engl. Transkription Aleksandr Bratchikov; * 21. Juli 1947) ist ein ehemaliger sowjetischer Sprinter.

Leben 
Bei den Europäischen Hallenspielen gewann er 1967 in Prag Gold in der 4-mal-300-Meter-Staffel und Silber in der gemischten Staffel, 1968 in Madrid Silber über 400 m sowie Bronze in der 4-mal-364-Meter-Staffel und 1969 in Belgrad Silber in der 4-mal-390-Meter-Staffel.

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen wurde er Fünfter über 400 m und holte mit der sowjetischen Mannschaft Silber in der 4-mal-400-Meter-Staffel.

1970 siegte er bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften in Wien sowohl im Einzelwettbewerb über 400 m wie auch in der 4-mal-400-Meter-Staffel. Im Jahr darauf folgte bei den Hallen-EM in Sofia Bronze über 400 m und Silber in der 4-mal-400-Meter-Staffel. Bei den EM 1971 in Helsinki wurde er Siebter über 400 m.

1969 wurde er sowjetischer Meister über 200 m, 1969 und 1971 über 400 m.

Persönliche Bestzeiten 
 400 m: 45,9 s, 18. September 1969, Athen
 Halle: 46,6 s, 15. März 1970, Wien

Einzelnachweise 

Sprinter (Sowjetunion)
Sowjetbürger
Geboren 1947
Mann